Trübsal ist:

 ähnlich wie der Trübsinn, eine Bezeichnung für einen niedergeschlagenen, emotionalen Zustand, der von negativen Gedanken begleitet wird, siehe auch Melancholie
 ein Name einer Ortslage in Wuppertal, siehe Trübsal (Wuppertal)
 in der christlichen Eschatologie als Große Trübsal der Name für die Zeit der Not, die der Endzeit vorausgeht.

Siehe auch: